Cette page recense les homonymes de Besson et Bessonne.

Patronyme 

Patronyme dérivé du latin bis, « deux fois » et désignant un jumeau. Mais certains Besson peuvent être des « manieurs de bêche ».

 Airelle Besson (née en 1978), trompettiste et bugliste de jazz, compositrice, arrangeur et chef d'orchestre française ;
 Alain Besson (né en 1943), joueur de rugby à XV  ;
 Albert Besson (1896-1965), médecin et homme politique français, membre de l'Académie nationale de médecine ;
 Alexandra Besson (née en 1989), femme écrivain française, dont le nom de plume est Ariane Fornia ;
 André Besson (né en 1927), écrivain et journaliste français ;
 Anna Besson, (née en 1988), flûtiste française ;
 Anne Besson (née en 1975), chercheuse, professeure et spécialiste de la fantasy ;
 Benoît Antoine Marie (1876-1969), général d'armée français ;
 Arthur Besson (né en 1968), musicien et compositeur ;
 Benno Besson (1922-2006), acteur et metteur en scène suisse ;
 Bernard Besson (né en 1949), expert en intelligence économique ;
 Billy Besson (né en 1981), régatier français ;
 Bruno Besson (né en 1979), pilote automobile français ;
 Claude Besson (1948-2019), auteur-compositeur-interprète français ;
 Claude Besson (né en 1942), joueur de rugby à XV ;
 Colette Besson (1946-2005), athlète française ;
 Émile Besson (1925-2015), journaliste sportif français, spécialisé dans le cyclisme ;
 Éric Besson (né en 1958), homme politique français ;
 Fanny Besson (?-), danseuse sur glace française ;
 Faustin Besson (1821-1882), peintre français ;
  ;
 George Besson (1882-1971), critique d'art français ;
 Gérard Besson (né en 1955), mathématicien français ;
  (1820-1874), facteur et inventeur d'instruments de musique sous la marque Besson ;
 Hubert Besson (?-), réalisateur français de films et de séries ;
 Hugo Besson (né en 2001), joueur français de basket-ball ;
 Isabelle Besson (Isa Jeynevald) (1886-1964), cantatrice ;
 Jacques Besson, (v. 1540-1576) mathématicien et ingénieur français, écrivain technique de langue latine ;
 Jacques-François Besson (1756-1842),  de Metz ;
  ;
 Jean-Victor Besson dit Besson-Bey (1781-1837), officier de marine français ;
 Joseph-Antoine Besson (1717-1763 ) prêtre et historien savoyard ;
 Josselin Besson (né en 1990), joueur international français de hockey sur glace ;
 Jules-Gustave Besson (1868-1942), peintre français ;
 Léopold Besson (1843-1907), général français ;
 Louis Besson (1821-1888), évêque de Nîmes ;
 Louis Besson (né en 1937), homme politique français ;
 Louis Antoine Besson dit Louis Beysson, (1856-1912), peintre et écrivain français ;
 Luc Besson (né en 1959), cinéaste français ;
 Madeleine Besson (née en 1984), actrice française ;
  ;
 Marius Besson (1876-1945), évêque du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg ;
 Numa Besson (né en 1987), joueur français de hockey sur glace ;
 Olympe Besson, nom d'usage de Jean Olympie Bouquet (1799-1896), haut fonctionnaire français ;
 Pascale Besson (née en 1980), nageuse synchronisée française ;
 Patrick Besson (né en 1956), écrivain et journaliste français ;
  ;
 Philibert Besson (1898-1941), homme politique français ;
 Philippe Besson (né en 1967), écrivain français ;
 Pierre Besson (né en 1940), joueur international français de rugby à XV ;
 Pierre Marc Besson (1815-1871), général français mort pour la France ;
 Virginie Besson-Silla (née en 1972), productrice française ;
 Yvonne Besson (née en 1947), écrivain français.

Toponyme 

Québec

 Rivière Bessonne, ville de La Tuque, Mauricie (coordonnées géographiques: 47° 13' 08"; 72° 34' 55") ;
 Zec de la Bessonne, zone d'exploitation contrôlée (zec), ville de La Tuque, Mauricie (coordonnées géographiques: 47° 23' 00"; 72° 31' 00") ;

 Besson, commune française de l'Allier ;
 Lac Besson, situé au Nord-Est de l'Alpe d'Huez dans le massif des Grandes Rousses ;
 Les Bessons, commune française de la Lozère.

Autres 
Besson peut aussi désigner :
 Besson, synonyme de jumeau (désuet) ;
 Besson, facture d'instruments de musique qui deviendra Fontaine-Besson à Paris et F. Besson & co à Londres.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Château Besson, à Givry en Saône-et-Loire
 Besson Chaussures-Sojasun, une équipe de cyclisme sur route française

Liens externes 
 

Patronyme français